Ойра-ойра — многозначный термин.
 Ойра-ойра — народный танец или песня у многих народов, главным образом Восточной Европы.
 Роман Петрович Ойра-Ойра — персонаж повестей Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о Тройке», а также других произведений, посвящённых Научно-исследовательскому институту Чародейства и Волшебства.